Зисис — фамилия:

 Зисис, Никос — греческий баскетболист. 
 Зисис, Стив — американский актёр, сценарист и продюсер греческого происхождения. 
 Зисис, Феодор — православный священник, профессор богословия.